Горушки — сельский населённый пункт — станция — в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Ивановской волости.

География 
Расположена в 4 км к северу от города Невель на участке железной дороги Невель — Новосокольники — Дно — Санкт-Петербург.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 79 человек.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)